Участниками финального этапа Первой лиги стали победители турниров, организованных следующими МРО (Объединений региональных федераций футбола): «Золотое Кольцо», «Центр», «Приволжье», «Урал и Западная Сибирь», «Сибирь», «Дальний Восток», «ЮФО-СКФО», «Северо-Запад», г. Москвы и Московской области.

Предварительный этап

зона Сибирь 
 Предварительный этап
 «Запад»: 22-24 июля Томск, 12-14 августа Новосибирск, 26-28 августа Кемерово
 «Восток»: 22-24 июля Иркутск, 05-07 августа Улан-Удэ, 25-28 августа Красноярск

Группа Запад

Группа Восток

 Финал
 В Новосибирске с 16 по 20 сентября прошёл финальный этап Чемпионата

зона Подмосковье 
 Чемпионат Московской области по футболу среди женских команд: 30.04.2022 по 08.10.2022

зона Москва

зона Южная

зона Центр

зона Северо-Запад 

группа А
Итоговая таблица и результаты матчей

группа Б
Итоговая таблица и результаты матчей

турнир за 1-4 место

турнир за 5-7 место

зона Дальний Восток

зона Урал

зона Приволжье 
 места проведения: Казань (30 июня—2 июля) и Нижний Новгород (21-23 августа)

зона Золотое кольцо

Финал 
Финальный этап прошёл на спортивной базе «Буткэмп» в Широкой Балке возле Новороссийска. В финал вышли 10 сильнейших команд: по одной лучшей команде от каждой из зон. В матчах за 1—4-ое место участвовали: «Строгино» (Москва), «Академия Футбола» (Тамбов), «Можайск», «Новосибирск». Все остальные места с 5-го по 9-е также были разыграны в плей-офф.

Групповой этап 
17-22 октября 2022

Группа А

Группа Б

Плей-офф

Плей-офф за 9-10 места

Плей-офф за 5-8 места

Плей-офф за 1-4 места

Регламент 
Продолжительность матчей на Финальном этапе Соревнований 2 тайма по 40 минут каждый, перерыв между таймами не более 15 минут.

В случае равенства очков у 2 и более команд, места между ними в турнирной таблице определяются в следующей последовательности:
 по результатам игр между собой (число очков, число побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);
 по наибольшему числу побед во всех матчах;
 по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
 по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
 по жребию.

Если стыковой матч, матчи плей-офф за 5-8 места, полуфинальные матчи за 1-4, матчи за 7-8 места, 5-6 места, 3-4 места и финальный матч закончатся в основное время вничью, то победитель этих матчей определяется с помощью серии ударов с 11-метровой отметки в соответствии с Правилами игры.

Примечания

Ссылки 
 Финальный этап соревнований «1 лига» среди женских команд 2022 года

П
Футбол в России в 2022 году